Сен-Кристо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Кристо — коммуна во Франции, департамент Жер